Bob Verbeeck – ex mezzofondista belga
 Frans Verbeeck – ex ciclista su strada belga
 Katrien Verbeeck – cantante belga
 Oscar Verbeeck – calciatore belga